L'édition 2019 du tournoi de tennis de Canton se déroule du 16 au  à Guangzhou, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA International. Sofia Kenin remporte le tournoi en simple, Peng Shuai et Laura Siegemund celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Jennifer Brady, de la Roumaine Sorana Cîrstea, de la Russe Svetlana Kuznetsova et de la Suédoise Rebecca Peterson. Elles sont respectivement remplacées par Aleksandra Krunić, Sara Sorribes Tormo, Wang Xiyu et Dalila Jakupović.

Lauréates 
En simple, l'Américaine et tête de série  Sofia Kenin remporte son troisième titre en battant l'Australienne et wild card Samantha Stosur. Il s'agit du  de la saison pour l'Américaine, qui est l'une des rares joueuses à voir son palmarès décollé cette année.

En double, Peng Shuai et Laura Siegemund remporte leur premier titre en collaboration en battant Alexa Guarachi et Giuliana Olmos. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Canton
Tennis en Chine en 2019
Tennis en septembre 2019